Маркварт () — мужское имя немецкого происхождения. Известные носители:
 Маркварт — маркграф Штирии (970?—1000)
 Маркварт — герцог Каринтии (1073?—1076)